Kelk (bloem), een deel van een bloem
 Kelk (glas), een vorm van een drinkglas
 Cees Kelk, een Nederlands schrijver en criticus
 Kelk (Engeland), een civil parish in het gebied East Riding of Yorkshire bestaande uit Great Kelk en Little Kelk
 Operatie Kelk, een operatie waarbij het gerecht onderzoek voerde naar seksueel misbruik in de Belgische Kerk
 Kelk (muziek), een onderdeel van veel muziekinstrumenten

Zie ook
 Miskelk, een voorwerp gebruikt in de eucharistieviering